Jan de Graaf (CDA), Nederlands politicus (CDA)
 Victor Brands, pseudoniem van Nederlands acteur en schrijver Jan de Graaf
 Jan de Graaf (NSB), Nederlands politicus, NSB-burgemeester van Kantens en Middelstum
 Jan de Graaf (beeldhouwer), Nederlands beeldhouwer
 Jan de Graaf (keramist), Nederlands keramist
 Jan de Graaf (voetballer), Nederlands voetballer
 Jan de Graaff, Nederlands journalist